Чемпионат Португалии по футболу 1947/1948 является 14-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом во 4-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 832 гола (в среднем 4,57 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1947/1948
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1947 году
Спорт в Португалии в 1948 году